Ustia, comune della Moldavia nel distretto di Dubăsari
 Ustia, comune della Moldavia nel distretto di Glodeni